

Geografia 
 Cina
 Yulin – città-prefettura nella Regione Autonoma di Guangxi Zhuang
 Yulin – città-prefettura nella provincia dello Shaanxi

Persone 
 Harris Yulin – attore statunitense

Altro 
 Grotte Yulin – templi rupestri buddisti nella provincia cinese del Gansu